Aulo Manlio Capitolino – politico e militare romano
 Gneo Manlio Capitolino Imperioso – politico e militare romano
 Lucio Manlio Capitolino – politico romano
 Lucio Manlio Capitolino Imperioso – politico romano
 Marco Manlio Capitolino – politico e patrizio romano
 Marco Manlio Capitolino – politico e tribuno consolare romano
 Publio Manlio Capitolino – politico e militare romano del IV secolo a.C.